Скандинавиън Рейсуей е писта за провеждане на автомобилни и мотоциклетни състезания, намираща се в Андерсторп, община Иславед, лен Йоншьопинг, Швеция.

Характеристика

Победители във Формула 1

Вижте също 
 Писти за Формула 1
 Формула 1

Скандинавиън Рейсуей
Спортни съоръжения в Швеция
Голяма награда на Швеция
Автомобилен спорт в Швеция